Джин Дэвис ():
 Дэвис, Джин (1920—1985) — американский художник.
 Дэвис, Джин (род. 1945) — американский борец вольного стиля.